Рафаэ́ль Хольцха́узер (; родился 16 февраля 1993, Винер-Нойштадт, Австрия) — австрийский футболист, полузащитник клуба «Ауд-Хеверле Лёвен», выступающий на правах аренда за «Мюнхен 1860». Выступал в сборной Австрии.

Клубная карьера 
Хольцхаузер присоединился к составу команды «Штутгарт II» в сезоне 2010/11, которая тогда выступала в Третьей лиге. В зимний перерыв сезона 2011/12 главный тренер «Штутгарта» Бруно Лаббадиа дозаявил Рафаэля на второй круг чемпионата. За основную команду «швабов» австриец дебютировал 21 января 2012 года, в матче Бундеслиги против «Шальке 04», в возрасте 18 лет и 334 дней. Летом 2013 года футболист был отдан в аренду в «Аугсбург» до 30 июня 2014 года.

После возвращения из «Аугсбурга» футболиста исключили из основного состава. Рафаэль был вынужден играть за резервную команду в Третьей лиге. В общей сложности за «Штутгарт II» он провел 77 матчей. 22 января 2015 года Хольцхаузер перешел в «Аустрию» из Вены.

В мае 2018 года, когда контракт с австрийским клубом истек, было объявлено, что Рафаэль Хольцхаузер присоединится к клубу Швейцарской Суперлиги «Грассхопперу». Был подписан двухлетний контракт. 2 апреля 2019 года, по обоюдному согласию, контракт был расторгнут.

19 июня 2019 года футболист присоединился к бельгийскому «Беерсхоту».

После окончания срока контракта, новым клубом футболиста стал «Ауд-Хеверле Лёвен», о чем стало известно 1 июля 2022 года.

11 января 2023 года полузащитник, на правах аренды, перешел в немецкий клуб «Мюнхен 1860», где проведет остаток сезона.

Международная карьера 
Хольцхаузер выступал за молодёжную сборную Австрии, до этого пройдя все уровни юношеской сборной страны.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Штутгарта»
 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Штутгарт II»
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Аугсбург»
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Беерсхот»
Игроки ФК «Ауд-Хеверле Лёвен»
Игроки ФК «Мюнхен 1860»